Världsmästerskapet i fotboll 1990 spelades i Italien under perioden 8 juni–8 juli 1990. Västtyskland vann turneringen före Argentina och Italien.

Översikt 
VM-slutspelet betecknas ofta som ett tråkigt VM med medelmåttigt spel. Västtyskland, som allmänt ansågs vara VM:s genomgående bästa lag, slog Argentina i finalen. Argentina hade fått kritik på grund av "gnetspel" genom hela turneringen - detta hade dock lett fram till möjligheten att försvara VM-guldet från 1986. Finalen var dålig spelmässigt och avgörandet föll först i den 85:e minuten då en argentinsk försvarare drog ner Rudi Völler i straffområdet. På den påföljande straffen gjorde Andreas Brehme det tyska segermålet. Tyskarna gick igenom turneringen obesegrade.

En av de största positiva överraskningarna var Kamerun. Laget nådde som första afrikanska land VM-kvartsfinal där man föll först efter förlängning mot England. Lagets stora spelare var Roger Milla som gjorde fyra mål. Kamerun stod också för den stora sensationen när man slog de regerande världsmästarna Argentina i öppningsmatchen.

Hemmalaget Italien hade stor press på sig att leverera ett guld på hemmaplan. Man inledde också starkt och såg länge ut att kunna nå finalen. Men i semifinalen tog det stopp. 1–1 efter full tid och förlängning ledde till straffläggning mot Argentina och Italien blev utslaget efter 3–4 i straffar. Brons blev det i alla fall för hemmalaget som vann bronsmatchen över England med 2–1.

I grupp F slutade Irland och Nederländerna på samma poäng, målskillnad, antal gjorda mål, och det blev oavgjort i det inbördes mötet. Därför avgjordes deras respektive placering med lottning. Det var första gången placeringen i en grupp i VM avgjordes med lottning och den slutade med att Irland blev tvåa och Nederländerna trea. Eftersom fyra av de bästa treorna gick vidare och Nederländerna hörde dit gick båda lagen vidare till utslagsturneringen.

Kvalspel

Kvalificerade länder 

AFC (2)
 
 
CAF (2)
 
 

CONCACAF (2)
 
 
CONMEBOL (4)
 
 
 
 

Uefa (14)

Spelorter

Grupplottning 
Lagen delades upp i fyra lottningsgrupper efter tidigare resultat i VM.

Spelartrupper

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av tredjeplacerade lag

Utslagsspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

VM-profiler 
 Västtyskland: Andreas Brehme, Lothar Matthäus
 Argentina: Diego Maradona
 Italien: Roberto Baggio, Franco Baresi, Salvatore Schillaci, Walter Zenga
 England: Paul Gascoigne, Gary Lineker, Peter Shilton
 Kamerun: Roger Milla
 Tjeckoslovakien: Tomáš Skuhravý
 Brasilien: Careca
 Colombia: René Higuita, Carlos Valderrama
 Nederländerna: Ruud Gullit

Statistik

Skytteligan 
Lista över samtliga målgörare. Inga självmål registrerades under hela turneringen.

6 mål
 Salvatore Schillaci   

5 mål
 Tomáš Skuhravý

4 mål
 Roger Milla
 Gary Lineker
 Lothar Matthäus
 Míchel

3 mål
 David Platt
 Andreas Brehme
 Jürgen Klinsmann
 Rudi Völler

2 mål
 Claudio Caniggia
 Careca
 Müller
 Bernardo Redín
 Michal Bílek
 Roberto Baggio
 Gavril Balint
 Marius Lăcătuș
 Davor Jozić
 Darko Pančev
 Dragan Stojković

1 mål
 Andreas Ogris
 Gerhard Rodax
 Jorge Burruchaga
 Pedro Monzón
 Pedro Troglio
 Jan Ceulemans
 Lei Clijsters
 Michel De Wolf
 Marc Degryse
 Enzo Scifo
 Patrick Vervoort
 Eugène Ekéké
 Emmanuel Kundé
 François Omam-Biyik
 Freddy Rincón
 Carlos Valderrama
 Juan Cayasso
 Róger Flores
 Rónald González
 Hernán Medford
 Ivan Hašek
 Luboš Kubík
 Milan Luhový
 Magdi Abdelghani
 Mark Wright
 Uwe Bein
 Pierre Littbarski

 Niall Quinn
 Kevin Sheedy
 Giuseppe Giannini
 Aldo Serena
 Ruud Gullit
 Wim Kieft
 Ronald Koeman
 Mo Johnston
 Stuart McCall
 Hwangbo Kwan
 Igor Dobrovolskij
 Oleh Protasov
 Andrej Zygmantovitj
 Mister X i Kvällsposten, I presume?
 Julio Salinas
 Tomas Brolin
 Johnny Ekström
 Glenn Strömberg
 Khalid Ismaïl
 Ali Thani
 Ali Thani
 Paul Caligiuri
 Bruce Murray
 Pablo Bengoechea
 Daniel Fonseca
 Robert Prosinečki
  Safet Sušić

Röda kort 
16 röda kort delades ut av domarna under turneringen.

 Gustavo Dezotti
 Ricardo Giusti
 Pedro Monzón
 Eric Gerets

 Ricardo Gomes
 Khalil Ghanim
 Refik Šabanadžović
 André Kana-Biyik

 Benjamin Massing
 Yoon Deuk-Yeo
 Frank Rijkaard
 Volodymyr Bezsonov

 Ľubomír Moravčík
 Eric Wynalda
 Rudi Völler
 Peter Artner

Noter

Externa länkar

Världsmästerskapet i fotboll 1990